Oscar Almgren kan syfta på:
Oscar Almgren (arkeolog), 1869–1945
Oscar Almgren (politiker), 1842–1910